Abia de las Torres kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Abia de las Torres (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Abia de las Torres (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar